Ženská sekce AC Sparta Praha je český ženský fotbalový klub pocházející z Prahy. Spolu s jejich místním rivalem SK Slavia Praha  dominuje Sparta ženské národní lize, když získala 18 z 23 titulů, zatímco Slavia vyhrála dalších pět. Několikrát se zúčastnila soutěží UEFA, kde se probojovala v ročníku 2005/06 Ligy mistryň UEFA až do čtvrtfinále.

Trofeje 
 Mistryně Československa (12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991
 I. liga žen (20): 1994-2002, 2005-2013, 2017-19
 Český pohár (10): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019

Evropské poháry

Soupiska

Bývalé hráčky 
  Pavlína Ščasná
  Eva Šmeralová
  Kateřina Došková
  Monika Matysová
  Lucie Heroldová
  Gabriela Chlumecká
  Lucia Ondrušová
  Lucie Voňková
  Jana Sedláčková
  Michaela Čulová

Reference

Externí odkazy 
 

AC Sparta Praha
Fotbalové kluby založené v roce 1975
Fotbalové kluby v Praze
Sportovní kluby v Praze
Ženské fotbalové kluby
Sport v Bubenči
Vítězové Českého poháru žen ve fotbale